La Iglesia católica de Cizhong también llamada Iglesia católica tibetana de Cizhong () fue fundada por misioneros franceses de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París en 1867. Se encuentra en el pueblo de Cizhong, Tse-Chung o Tse-Zhong (Tsedro, ), en el condado de Dechen (prefectura autónoma tibetana de Diqing) que se encuentra en la región sureste de la provincia tibetana de Kham, situada en la esquina noroeste de Yunnan, en la actual China.

Se localiza en el pueblo de la montaña Cizhong, en la margen derecha del río Mekong (Lancang). Fue construida por primera vez en 1867 en el pueblo de Cigu o Tsekou, cerca Cizhong, en el sitio de una lamasería. Totalmente saqueada y quemada durante la revuelta en 1905 (durante la cual el Padre Jules Dubernard, fundador de la misión, fue martirizado), fue reconstruida en el pueblo de Cizhong, trabajo que duró cinco años, a partir de 1907-1911, bajo la supervisión del padre Theodore Monbeig.

Véase también 
Iglesia católica de Lhasa
Iglesia católica de Yerkalo
Iglesia católica en Sichuan
Iglesia católica en China
Cultura tibetana

Referencias 

Iglesias católicas del Tíbet
Iglesia católica en Sichuan